Сергей Дмитриевич Одинцов (р. , ) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
С. Д. Одинцов родился 2 марта 1959 году в г. Щучинске Казахской ССР. В 1976 году поступил на физико-технический факультет Томского государственного университета, в 1978 году перевелся на физический факультет ТГУ. В 1981 году окончил университет по специальности «физика», получил диплом с отличием. В 1981 году принят на должность стажера-исследователя теоретического отдела Института сильноточной электроники Сибирского отделения академии наук СССР. 

В 1982—1985 годах учился в аспирантуре по специальности «теоретическая и математическая физика» при кафедре теоретической физики ТГУ (научные руководители В. Г. Багров и И. Л. Бухбиндер). В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Метод ренормализационной группы в квантовой теории поля в искривленном пространстве-времени».

С 1985 году работает ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры математического анализа Томского государственного педагогического университета. В 1991 году защитил докторскую диссертацию. В качестве приглашенного профессора преподавал в университетах Испании, Италии, Норвегии, Японии, Колумбии, Мексики, США и др. странах.

В 2011 году был включён в рейтинг Forbes 10 самых известных учёных русского происхождения.

Профессиональная и научная деятельность 
С. Д. Одинцов — автор более 500 научных работ по теории гравитации, математической физике и космологии. С. Д. Одинцов является одним из самых цитируемых ученых-физиков в мировом научном сообществе (более 45 тыс. ссылок на его работы). Его индекс Хирша равен 93.
В 1985 участвовал как слушатель в работе школы "Квантовые частицы в интенсивных полях" (Кишинев, 1985)

Член Королевского Норвежского общества наук и литературы (2003)

Лауреат  Итальянского гравитационного общества (2014)

Примечания

Литература 
Одинцов Сергей Дмитриевич // Профессора Томского государственного педагогического университета: Биографический словарь / Автор — составитель Т. В. Галкина. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2005.

Ссылки 
 Информация о С. Д. Одинцове на сайте Томского государственного педагогического университета
 Рейтинг 50-ти россиян, «завоевавших мир» // (журнал Forbes, 2011)

Персоналии по алфавиту
Физики России
Физики СССР
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Доктора физико-математических наук
Выпускники Томского государственного университета
Преподаватели Томского государственного педагогического университета